Yama peut désigner :
 Yama est le dieu de la mort dans la religion hindouiste.
 yama : Code de conduite, retenue de soi,  aṅga de l'astanga yoga.
 Yama ('山' en kanji) signifie 'mont' en japonais, on le retrouve par exemple dans Fujiyama.
 Yama-dera est un temple japonais dans la banlieue de Yamagata.
 Yama-tsuki est une technique de karaté.
 Le yama (ou yaba) est une drogue synthétique consommée particulièrement en Asie du Sud-Est. Elle se présente sous forme de comprimé que l'on fume à l'aide d'un bong. Sa consommation entraine l'absence de sommeil ou de faim pendant plusieurs heures.

Toponyme 
 Yama est une ville de Côte d'Ivoire dans le département de Boundiali ;
 Yama, commune du Burkina Faso, dans le département de Boundoré.
 Yama, commune du Burkina Faso, dans le département de Méguet.
 Mémorial de l'Holocauste Yama (en russe : Яма, signifie fosse) à l'emplacement du Ghetto de Minsk, aujourd'hui Biélorussie
 La Yama, une rivière de Sibérie.

Voir aussi